Grange Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grange Township (Iowa)
 Grange Township (Minnesota)
 Grange Township (South Dakota)

Siehe auch:
 La Grange Township